Keizers:
 Anastasius I, keizer van Byzantium (491-518)
 Anastasios II, keizer van Byzantium (713-715)

Geestelijken:
 Anastasius (martelaar) een martelaar, overleden in 302
 Anastasius I van Antiochië, patriarch van Antiochië en heilige (gestorven 599)
 Anastasios II van Antiochië, patriarch van Antiochië en heilige (gestorven 609)
 Anastasios III van Antiochië, patriarch van Antiochië 
 Anastasius van Alexandrië, Koptisch patriarch van Alexandrië (605-616)
 Anastasius X, een geestelijke en heilige (gestorven 570)
 Anastasius de Sinaïet, abt van het Katharinaklooster (gestorven rond 700 n.Chr.)
 Anastasius van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (730-754)
 Anastasius XVIII, ook Anastasius van Sens, (gestorven 977)